Di seguito una lista di asteroidi dal numero 373001 al 374000 con data di scoperta e scopritore.

373001-373100 

|-
|373001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373008 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373014 - ||  ||  || WISE
|-
|373015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373019 - ||  ||  || CSS
|-
|373020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373032 - ||  ||  || CSS
|-
|373033 - ||  ||  || CSS
|-
|373034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373035 - ||  ||  || CSS
|-
|373036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373041 - ||  ||  || WISE
|-
|373042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373043 - ||  ||  || CSS
|-
|373044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373055 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373067 - ||  ||  || CSS
|-
|373068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373071 - ||  ||  || CSS
|-
|373072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373073 - ||  ||  || CSS
|-
|373074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373092 - ||  ||  || WISE
|-
|373093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373095 - ||  ||  || CSS
|-
|373096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373097 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

373101-373200 

|-
|373101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373103 - ||  ||  || CSS
|-
|373104 - ||  ||  || CSS
|-
|373105 - ||  ||  || CSS
|-
|373106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373112 - ||  ||  || CSS
|-
|373113 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373115 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373116 - ||  ||  || CSS
|-
|373117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373118 - ||  ||  || CSS
|-
|373119 - ||  ||  || CSS
|-
|373120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373126 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373128 - ||  ||  || CSS
|-
|373129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373133 - ||  ||  || CSS
|-
|373134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373136 - ||  ||  || WISE
|-
|373137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373140 - ||  ||  || CSS
|-
|373141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373145 - ||  ||  || CSS
|-
|373146 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|373147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373148 - ||  ||  || CSS
|-
|373149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373150 - ||  ||  || CSS
|-
|373151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373153 - ||  ||  || CSS
|-
|373154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373156 - ||  ||  || CSS
|-
|373157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373162 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|373163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373166 - ||  ||  || CSS
|-
|373167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373170 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|373171 - ||  ||  || CSS
|-
|373172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373175 - ||  ||  || CSS
|-
|373176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

373201-373300 

|-
|373201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373202 - ||  ||  || CSS
|-
|373203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373224 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373242 - ||  ||  || CSS
|-
|373243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373255 - ||  ||  || CSS
|-
|373256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373257 - ||  ||  || CSS
|-
|373258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373266 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|373267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373268 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373270 - ||  ||  || CINEOS
|-
|373271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373280 - ||  ||  || CSS
|-
|373281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373283 - ||  ||  || CSS
|-
|373284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

373301-373400 

|-
|373301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373305 - ||  ||  || CSS
|-
|373306 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373314 - ||  ||  || CSS
|-
|373315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373368 - ||  ||  || CSS
|-
|373369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373381 - ||  ||  || WISE
|-
|373382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373383 - ||  ||  || CSS
|-
|373384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|373387 - ||  ||  || CSS
|-
|373388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373393 - ||  ||  || Gehrels, T.
|-
|373394 - ||  ||  || Borngen, F., Schmadel, L. D.
|-
|373395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

373401-373500 

|-
|373401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373410 - ||  ||  || ODAS
|-
|373411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373419 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|373420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373421 - ||  ||  || ODAS
|-
|373422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373425 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373427 - ||  ||  || CSS
|-
|373428 - ||  ||  || CSS
|-
|373429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373442 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373461 - ||  ||  || Farnham, T. L.
|-
|373462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373465 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373467 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373475 - ||  ||  || NEAT
|-
|373476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373481 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|373482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373483 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373494 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373498 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|373499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373500 - ||  ||  || NEAT
|}

373501-373600 

|-
|373501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373504 - ||  ||  || NEAT
|-
|373505 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373510 - ||  ||  || NEAT
|-
|373511 - ||  ||  || NEAT
|-
|373512 - ||  ||  || NEAT
|-
|373513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373515 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373517 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373539 - ||  ||  || NEAT
|-
|373540 - ||  ||  || NEAT
|-
|373541 - ||  ||  || NEAT
|-
|373542 - ||  ||  || NEAT
|-
|373543 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373545 - ||  ||  || NEAT
|-
|373546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373553 - ||  ||  || NEAT
|-
|373554 - ||  ||  || NEAT
|-
|373555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373570 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373571 - ||  ||  || Nomen, J.
|-
|373572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373589 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|373590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373600 - ||  ||  || LINEAR
|}

373601-373700 

|-
|373601 - ||  ||  || NEAT
|-
|373602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373605 - ||  ||  || NEAT
|-
|373606 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|373607 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373608 - ||  ||  || NEAT
|-
|373609 - ||  ||  || NEAT
|-
|373610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373611 - ||  ||  || Kusnirak, P., Pravec, P.
|-
|373612 - ||  ||  || NEAT
|-
|373613 - ||  ||  || NEAT
|-
|373614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373616 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373618 - ||  ||  || NEAT
|-
|373619 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|373620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373623 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373624 - ||  ||  || NEAT
|-
|373625 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373626 - ||  ||  || NEAT
|-
|373627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373630 - ||  ||  || NEAT
|-
|373631 - ||  ||  || NEAT
|-
|373632 - ||  ||  || NEAT
|-
|373633 - ||  ||  || NEAT
|-
|373634 - ||  ||  || NEAT
|-
|373635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373636 - ||  ||  || Meyer, M.
|-
|373637 - ||  ||  || NEAT
|-
|373638 - ||  ||  || NEAT
|-
|373639 - ||  ||  || NEAT
|-
|373640 - ||  ||  || CINEOS
|-
|373641 - ||  ||  || NEAT
|-
|373642 - ||  ||  || NEAT
|-
|373643 - ||  ||  || CINEOS
|-
|373644 - ||  ||  || NEAT
|-
|373645 - ||  ||  || NEAT
|-
|373646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373647 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|373648 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|373649 - ||  ||  || NEAT
|-
|373650 - ||  ||  || NEAT
|-
|373651 - ||  ||  || NEAT
|-
|373652 - ||  ||  || NEAT
|-
|373653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373654 - ||  ||  || NEAT
|-
|373655 - ||  ||  || NEAT
|-
|373656 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|373657 - ||  ||  || NEAT
|-
|373658 - ||  ||  || NEAT
|-
|373659 - ||  ||  || NEAT
|-
|373660 - ||  ||  || NEAT
|-
|373661 - ||  ||  || NEAT
|-
|373662 - ||  ||  || NEAT
|-
|373663 - ||  ||  || NEAT
|-
|373664 - ||  ||  || NEAT
|-
|373665 - ||  ||  || NEAT
|-
|373666 - ||  ||  || NEAT
|-
|373667 - ||  ||  || NEAT
|-
|373668 - ||  ||  || NEAT
|-
|373669 - ||  ||  || NEAT
|-
|373670 - ||  ||  || NEAT
|-
|373671 - ||  ||  || NEAT
|-
|373672 - ||  ||  || NEAT
|-
|373673 - ||  ||  || NEAT
|-
|373674 - ||  ||  || NEAT
|-
|373675 - ||  ||  || NEAT
|-
|373676 - ||  ||  || NEAT
|-
|373677 - ||  ||  || NEAT
|-
|373678 - ||  ||  || NEAT
|-
|373679 - ||  ||  || NEAT
|-
|373680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373681 - ||  ||  || NEAT
|-
|373682 - ||  ||  || NEAT
|-
|373683 - ||  ||  || NEAT
|-
|373684 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373685 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373686 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373688 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373695 - ||  ||  || Pravec, P., Kusnirak, P.
|-
|373696 - ||  ||  || NEAT
|-
|373697 - ||  ||  || NEAT
|-
|373698 - ||  ||  || NEAT
|-
|373699 - ||  ||  || NEAT
|-
|373700 - ||  ||  || LINEAR
|}

373701-373800 

|-
|373701 - ||  ||  || NEAT
|-
|373702 - ||  ||  || NEAT
|-
|373703 - ||  ||  || NEAT
|-
|373704 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|373705 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|373706 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|373707 - ||  ||  || NEAT
|-
|373708 - ||  ||  || NEAT
|-
|373709 - ||  ||  || NEAT
|-
|373710 - ||  ||  || NEAT
|-
|373711 - ||  ||  || NEAT
|-
|373712 - ||  ||  || NEAT
|-
|373713 - ||  ||  || NEAT
|-
|373714 - ||  ||  || NEAT
|-
|373715 - ||  ||  || NEAT
|-
|373716 - ||  ||  || NEAT
|-
|373717 - ||  ||  || NEAT
|-
|373718 - ||  ||  || NEAT
|-
|373719 - ||  ||  || NEAT
|-
|373720 - ||  ||  || NEAT
|-
|373721 - ||  ||  || NEAT
|-
|373722 - ||  ||  || NEAT
|-
|373723 - ||  ||  || NEAT
|-
|373724 - ||  ||  || NEAT
|-
|373725 - ||  ||  || NEAT
|-
|373726 - ||  ||  || NEAT
|-
|373727 - ||  ||  || NEAT
|-
|373728 - ||  ||  || NEAT
|-
|373729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373730 - ||  ||  || NEAT
|-
|373731 - ||  ||  || NEAT
|-
|373732 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373733 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|373734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373739 - ||  ||  || CINEOS
|-
|373740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373741 - ||  ||  || NEAT
|-
|373742 - ||  ||  || NEAT
|-
|373743 - ||  ||  || NEAT
|-
|373744 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373745 - ||  ||  || NEAT
|-
|373746 - ||  ||  || CINEOS
|-
|373747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373749 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373754 - ||  ||  || NEAT
|-
|373755 - ||  ||  || NEAT
|-
|373756 - ||  ||  || NEAT
|-
|373757 - ||  ||  || NEAT
|-
|373758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373764 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373768 - ||  ||  || NEAT
|-
|373769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373773 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373774 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373775 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373776 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373777 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373778 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373779 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373780 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373781 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373782 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373783 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373784 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373785 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373787 - ||  ||  || NEAT
|-
|373788 - ||  ||  || NEAT
|-
|373789 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|373790 - ||  ||  || NEAT
|-
|373791 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373792 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373793 - ||  ||  || NEAT
|-
|373794 - ||  ||  || NEAT
|-
|373795 - ||  ||  || NEAT
|-
|373796 - ||  ||  || NEAT
|-
|373797 - ||  ||  || NEAT
|-
|373798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373800 - ||  ||  || LINEAR
|}

373801-373900 

|-
|373801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373802 - ||  ||  || NEAT
|-
|373803 - ||  ||  || Fountain Hills
|-
|373804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373808 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373809 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373810 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|373811 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|373812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373813 - ||  ||  || NEAT
|-
|373814 - ||  ||  || NEAT
|-
|373815 - ||  ||  || NEAT
|-
|373816 - ||  ||  || NEAT
|-
|373817 - ||  ||  || NEAT
|-
|373818 - ||  ||  || NEAT
|-
|373819 - ||  ||  || NEAT
|-
|373820 - ||  ||  || NEAT
|-
|373821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373823 - ||  ||  || NEAT
|-
|373824 - ||  ||  || NEAT
|-
|373825 - ||  ||  || NEAT
|-
|373826 - ||  ||  || NEAT
|-
|373827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373832 - ||  ||  || NEAT
|-
|373833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373835 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373839 - ||  ||  || NEAT
|-
|373840 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373842 - ||  ||  || OAM
|-
|373843 - ||  ||  || NEAT
|-
|373844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373845 - ||  ||  || NEAT
|-
|373846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373847 - ||  ||  || CINEOS
|-
|373848 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373853 - ||  ||  || CINEOS
|-
|373854 - ||  ||  || NEAT
|-
|373855 - ||  ||  || CINEOS
|-
|373856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373858 - ||  ||  || NEAT
|-
|373859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373860 - ||  ||  || NEAT
|-
|373861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373867 - ||  ||  || Sarneczky, K., Sipocz, B.
|-
|373868 - ||  ||  || NEAT
|-
|373869 - ||  ||  || NEAT
|-
|373870 - ||  ||  || NEAT
|-
|373871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373873 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373876 - ||  ||  || NEAT
|-
|373877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373878 - ||  ||  || NEAT
|-
|373879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373880 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|373881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373883 - ||  ||  || NEAT
|-
|373884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373885 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373886 - ||  ||  || NEAT
|-
|373887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373892 - ||  ||  || NEAT
|-
|373893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373894 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373895 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373896 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373897 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

373901-374000 

|-
|373901 - ||  ||  || NEAT
|-
|373902 - ||  ||  || NEAT
|-
|373903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373904 - ||  ||  || NEAT
|-
|373905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373906 - ||  ||  || NEAT
|-
|373907 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373908 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373910 - ||  ||  || NEAT
|-
|373911 - ||  ||  || NEAT
|-
|373912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373914 - ||  ||  || NEAT
|-
|373915 - ||  ||  || NEAT
|-
|373916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373919 - ||  ||  || NEAT
|-
|373920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373933 - ||  ||  || NEAT
|-
|373934 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|373935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373936 - ||  ||  || NEAT
|-
|373937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373939 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373942 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373943 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373944 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373945 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373946 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|373947 - ||  ||  || NEAT
|-
|373948 - ||  ||  || CSS
|-
|373949 - ||  ||  || NEAT
|-
|373950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373951 - ||  ||  || NEAT
|-
|373952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373963 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|373964 - ||  ||  || CSS
|-
|373965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373969 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373986 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|373987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373988 - ||  ||  || NEAT
|-
|373989 - ||  ||  || NEAT
|-
|373990 - ||  ||  || NEAT
|-
|373991 - ||  ||  || NEAT
|-
|373992 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|373997 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373998 - ||  ||  || LONEOS
|-
|373999 - ||  ||  || CSS
|-
|374000 - ||  ||  || CSS
|}

Collegamenti esterni 
 

0373001